Gyalrong ist mehrdeutig:

 Gyarong, Landschaftsraum in Osttibet
 Gyalrong-Sprachen